Хулбук (; до февраля 2018 года — Восе ) — посёлок городского типа в Хатлонской области Таджикистана, административный центр Восейского района.

История 
Постановлением ЦИК СССР от 19 января 1936 года в составе Таджикской ССР образован новый Колхозабадский район с центром в кишлаке Пайтук, тем же постановлением кишлак переименован в Колхозабад.

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 19 августа 1957 года за счет разукрупнения Кулябского района образован Аральский район с центром в кишлаке Колхозабад, с переименованием его в кишлак Арал.

Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 25 февраля 1961 года удовлетворено ходатайство Аральского районного Совета депутатов трудящихся о переименовании Аральского района в район имени Восе, административного центра района кишлака Арал — в кишлак имени Восе и кишлачного Совета имени Восе — в кишлачный Совет Ховалинг.

Статус посёлка городского типа присвоен в 1964 году. Переименован 22 января 2018 года в связи с наличием в районе одноимённого археологического комплекса.

В посёлке расположена железнодорожная станция Восе (на линии Курган-Тюбе — Куляб).

Население

Примечания 

Населённые пункты Восейского района
Переименованные населённые пункты Таджикистана